Стрмца се може односити на:

Словенија:

 Стрмца (Блоке), насељено место у општини Блоке), регија Обално-Крашка
 Стрмца (Лашко), насељено место у општини Лашко, регија Савињска
 Стрмца (Постојна), насељено место у општини Постојна, регија Нотрањско-крашка